Glücksmann (también Gluecksmann o Glucksmann) es un apellido alemán y judeoalemán. Es el apellido de:
 André Glucksmann (1937-2015), filósofo y escritor francés;
 Max Glücksmann (1875-1946), empresario austriaco;
 Raphaël Glucksmann (n. 1979), cineasta francés, hijo de André Glucksmann.